

Miejscowości 
 Cna – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie łuninieckim
 Cna – część Mińska, dawna wieś
 Cna – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie łohojskim
 Cna – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mińskim
 Cna – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim
 Cna – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim

Rzeki 
 Cna – rzeka na Białorusi, dopływ Hajny
 Cna – rzeka na Białorusi, dopływ Prypeci
 Cna – rzeka w Rosji, dopływ Mokszy
 Cna – rzeka w Rosji, wpadająca do jeziora Mstino
 Cna – rzeka w Rosji, dopływ Oki

Inne 
 CNA (Channel NewsAsia) – singapurski kanał telewizyjny
 CNA oznacza także tablice rejestracyjne powiatu nakielskiego